Диоцез Фюна () — один из десяти диоцезов Церкви Дании. По данным 2016 года прихожанами диоцеза является 80,1% населения.

Кафедральным собором диоцеза является Собор Святого Кнуда в Оденсе.

История 
Епархия Отинии (латинское название Оденсе) была основана в 988 году и была суффраганом епархии Шлезвига. В XI веке архиепископы Гамбурга-Бремена сражались с архиепископами Кентерберийскими за юрисдикцию над Оденсе. Первым епископом был англосакс Регинберт (также Регинар). С 1104 года епархия принадлежала епархии Лунда, которая в то время была суффраганом архиепископства Гамбург-Бремен.

После Реформации епархия стала лютеранской.

Епископы

Католические 

 Одинкар Хвиде: 988 — 10??
 Регинберт I: 1022 — 10??
 Гилберт: 1048 — 1072
 Хубальд: 1101 — 11??
 Герман: 1136 — 1138
 Рикольф: 1138 — 1163
 Линус: 1163 — 11??
 Симон: 1170 — 1186
 Йон I: 1186 — 1213
 Лойус: 1213 — 1236
 Ивер: 12?? — 1245
 Нильс: 1245 — 1247
 Якоб: 1247 — 1252
 Регинберт II: 1252 — 1267
 Петер: 1267 — 1276
 Йон II: 1277 — 1286
 Гисико: 1286 — 1300
 Педер Паг: 1304 — 1339
 Нильс Йонссон: 1340 — 1362
 Эрик Йохансен Краб: 1362 — 1376
 Вальдемар Подубеск: 1376 — 1392
 Теус Подубеск: 1392 — 1400
 Йенс Овесен: 1400 — 1420
 Навн Йенсен: 1420 — 1440
 Хеннинг Торкильдсен Ульфельд: 1440 — 1460
 Могенс Крафсе: 1460 — 1474
 Карл Рённов: 1475 — 1501
 Йенс Андерсен Бельденак: 1501 — 1517
 вакантно (1517 — 1523)
 Йенс Андерсен Бельденак: 1523 — 1529 (восстановлен)
 Кнуд Хенриксен Гильденстерн: 1529 — 1534
 Густав Тролле: 1534 — 1535
 Кнуд Хенриксен Гильденстерн: 1535 — 1536 (восстановлен)

Лютеранские 

 Йорген Садолин: 1537 — 1559
 Якоб Мадсен Вейле: 1587 — 1606
 Ханс Кнудсен Вейле: 1606 — 1616
 Лауридс Якобсен Хиндсхольм: 1651 — 1663
 Нильс Хансен Банг: 1663 — 1676
 Томас Кинго: 1677 — 1703
 Кристиан Рудольф Мюллер: 1704 — 1712
 Кристиан Муус: 1712 — 1717
 вакантно (1717 — 1732)
 Якоб Рамус: 1763 — 1785
 Тённе Блок: 1786 — 1803
 Педер Хансен: 1804 — 1810
 Фредрик Плум: 1811 — 1834
 Николай Фабер: 1834 — 1848
 вакантно (1848 — 1851)
 Кристиан Торнинг Энгельсофт: 1851 — 1889
 вакантно (1889 — 1900)
 Ханс Вальдемар Стир: 1900 — 1903
 Лауриц Николай Балслев: 1903 — 1922
 вакантно (1922 — 1958)
 Ханс Оллгард: 1958
 Кнуд Кристиан Хольм: 1958 — 1984
 Винсент Линд: 1984 — 1995
 Крестен Дрейергаард: 1995 — 2012
 Тине Линдхардт: 2012 —

См. также 

 Список соборов Дании

Ф
Оденсе